Ontwikkelen (fotografie), in de fotografie het latente beeld in een lichtgevoelig materiaal omzetten in een zichtbare afbeelding
 Ontwikkeling (schaken), bij schaken het "in het spel" brengen van de stukken vanuit de beginstelling
 productontwikkeling, in de marketing het ontwerpen van een nieuw product; zie Industriële vormgeving
 (stads) ontwikkeling
 Software engineering (softwareontwikkeling), in de computertechnologie het ontwerpen van nieuwe software
 Groei (fysiologie), in de biologie de groei van een organisme
 Celdifferentiatie, de ontwikkeling in meercellig organismen van weinig gespecialiseerde cellen tot meer gespecialiseerde cellen
 Ontwikkeling (educatie), in de didactiek het ontwikkelen van kennis bij de mens
 Ontwikkeling (politiek): de economische, politieke en sociale ontwikkeling van landen
 Ontwikkelingsland, een land met een grote armoede in verhouding tot "rijke landen"
 Projectontwikkeling

Zie ook 
 Ontwikkeling van kinderen (doorverwijspagina)